L'australiana Ashleigh Barty era la defensora del títol, però no va disputar el torneig perquè es va retirar al març d'aquest any.

La polonesa Iga Świątek, que tenia el número 1 del rànquing assegurat independentment del resultat, va entrar al torneig amb una ratxa de 35 victòries consecutives.

L'estatunidenca Serena Williams fou convidada al torneig després d'un any pràcticament lesionada, i va lluitar per guanyar el 24è títol de Grand Slam individual del seu palmarès.

Aquesta fou la primera edició del torneig en incloure el champions tie-break, quan les dues tennistes empataven a sis jocs en el cinquè set, es disputava un tie-break al major de 10 punts.

La kazakh Elena Rybakina va guanyar el primer títol de Grand Slam del seu palmarès després de superar la tunisenca Ons Jabeur en la primera final de Grand Slam que disputaven ambdues. Rybakina va guanyar el tercer títol individual del seu palmarès i va esdevenir la primera tennista d'aquest país en guanyar un títol de Grand Slam. En una edició on es van vetar els tennista russos i bielorussos, paradoxalment va guanyar una tennista nascuda a Moscou que es va nacionalitzar kazakh l'any 2018.

Caps de sèrie 

  Iga Świątek (3a ronda)
  Anett Kontaveit (2a ronda)
  Ons Jabeur (final)
  Paula Badosa (4a ronda)
  Maria Sakkari (3a ronda)
  Karolína Plísková (2a ronda)
  Danielle Collins (1a ronda)
  Jessica Pegula (3a ronda)
  Garbiñe Muguruza (1a ronda)
  Emma Raducanu (2a ronda)
  Coco Gauff (3a ronda)
  Jeļena Ostapenko (4a ronda)
  Barbora Krejčíková (3a ronda)
  Belinda Bencic (1a ronda)
  Angelique Kerber (3a ronda)
  Simona Halep (semifinals)

  Elena Rybakina (campiona)
  Jil Teichmann (1a ronda)
  Madison Keys
  Amanda Anisimova (4a ronda)
  Camila Giorgi (1a ronda)
  Martina Trevisan (1a ronda)
  Beatriz Haddad Maia (1a ronda)
  Elise Mertens (4a ronda)
  Petra Kvitová (3a ronda)
  Sorana Cîrstea (2a ronda)
  Yulia Putintseva (1a ronda)
  Alison Riske (3a ronda)
  Anhelina Kalinina (2a ronda)
  Shelby Rogers (1a ronda)
  Kaia Kanepi (1a ronda)
  Sara Sorribes Tormo (2a ronda)
  Zhang Shuai (3a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Part baixa

Secció 5

Secció 6

Secció 7

Secció 8

Referències

Enllaços externs 
 Quadre individual femení 

2022
Competicions tennístiques del 2022